

Aeronautica 
 CTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Catania (Italia)
 CTA – abbreviazione aeronautica di Regione di controllo/Control area
 Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial – Centro brasiliano militare di ricerca per l'aviazione e i voli spaziali
 Compagnie de Transport Aérien – compagnia aerea charter del gruppo Swissair (1978-1993)
 Controllore del traffico aereo.

Astronomia 
 Cherenkov Telescope Array – progetto internazionale per la costruzione di due grandi osservatori astronomici nei due emisferi terrestri per lo studio dello spazio attraverso i raggi gamma.

Chimica 
 Cellulose TriAcetate – triacetato di cellulosa.

Politica 
 Central Tibet Administration – governo tibetano in esilio.

Sanità 
 Comunità Terapeutica Assistita – comunità residenziale con scopi terapeutici e riabilitativi rivolta a persone con difficoltà psichiche.

Televisione 
 CTA – Compagnia Televisioni Associate – circuito televisivo e pubblicitario, ideato nel 1980 da Rizzoli Editore e presieduto dal Cavaliere del lavoro Mariano Volani.

Web 
 CTA – Call To Action – Indica un pulsante o un elemento della pagina web che richiama una determinata azione.